Wesselényi Ferenc (1540–1594) kincstárnok
 Wesselényi Ferenc (1605–1667) nádor, hadvezér, akiről a 17. századi Habsburg-ellenes összeesküvést elnevezték
 Wesselényi Ferenc (1705–1775) közép-szolnoki főispán
 Wesselényi Ferenc (1810–1885) hadadi báró, Szilágy vármegye főispánja és követe
 Petri Mór: Szilágy vármegye monographiája számos további és többé-kevésbé nevezetes Wesselényi Ferencet is felsorol.